Słowo Mali może dotyczyć:
 Mali – współczesne państwo w Afryce
 Mali – średniowieczne imperium w Afryce
 Mali – rzeka w Mjanmie
 Mali – miasto w Gwinei
 Mali – prefektura w Gwinei
 Mali – procesor graficzny stosowany w układach SoC
 Mali – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu